Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Stefan Edberg ha battuto in finale 6–2, 6–2, 6–2 Brad Gilbert.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Australian Indoor Championships 1991
ATP Tour 1991